Nevis
São Cristóvão e Nevis
Nevis (Minnesota)
Knock Nevis
Ben Nevis, o ponto mais elevado do Reino Unido

Desambiguação